Казанешти има више значења:

 Казанешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Казанешти (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Казанешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Казанешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Казанешти (Гиороју), насеље у округу Валча у Румунији
 Казанешти (Милкоју), насеље у округу Валча у Румунији
 Казанешти (Рамнику Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Казанешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Казанешти (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Казанешти (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији